Sokyrjany (plaats), plaats in Oekraïne.
 Sokyrjany (concentratiekamp), naziconcentratiekamp.